Superpuchar Rosji w piłce nożnej () – trofeum przyznawane zwycięskiej drużynie meczu rozgrywanego pomiędzy aktualnym Mistrzem Rosji oraz zdobywcą Pucharu Rosji w danym sezonie (jeżeli ta sama drużyna wywalczyła zarówno mistrzostwo, jak i Puchar kraju - to jej przeciwnikiem zostaje wicemistrz).

Historia 
W sezonie 2003 odbył się pierwszy oficjalny mecz o Superpuchar Rosji. Pierwszy pojedynek rozegrano 8 marca 2003 roku. W tym meczu Lokomotiw Moskwa po remisie 1:1 pokonał w rzutach karnych CSKA Moskwa. Trofeum częściej wygrywają aktualni mistrzowie Rosji. Superpuchar to nagroda, która nie była przyznawana na zawsze. Zamiast oryginału, drużyna, która zdobyła Superpuchar, otrzymywała jej kopię. Jeśli jakikolwiek klub wygra trofeum 3 razy z rzędu lub łącznie 5 razy, Superpuchar pozostaje w tym klubie na zawsze.

Format 
Mecz o Superpuchar Rosji rozgrywany jest przed rozpoczęciem każdego sezonu, od przejścia rozgrywek w tym kraju na system jesień-wiosna zazwyczaj w lipcu. W przypadku remisu po upływie regulaminowego czasu gry przeprowadza się dogrywka. Jeżeli i ona nie wyłoni zwycięzcę, to od razu zarządzana jest seria rzutów karnych.

Zwycięzcy i finaliści 

Uwagi:
 wytłuszczono i kursywą oznaczone zespoły, które w tym samym roku wywalczyły mistrzostwo i Puchar kraju (dublet),
 wytłuszczono zespoły, które zdobyły mistrzostwo kraju,
 kursywą oznaczone zespoły, które zdobyły Puchar kraju,
 podkreslono zespół, który zastąpił zdobywcę Pucharu.

Statystyka

Klasyfikacja według klubów 
W dotychczasowej historii finałów o Superpuchar Rosji na podium oficjalnie stawało w sumie 7 drużyn. Liderem klasyfikacji są CSKA Moskwa i Zenit Petersburg, którzy zdobyli trofeum po 7 razy.

Stan na 31.05.2022.

Klasyfikacja według miast 
Stan na 31.05.2022.

Klasyfikacja według kwalifikacji

Piłkarze z największą liczbą zdobytych Superpucharów 
Poniższa tabela przedstawia piłkarzy, którzy zdobyli Superpuchar co najmniej trzykrotnie.

Najlepsi strzelcy

Zobacz też 
 Premier Liga
 Puchar Rosji

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 Oficjalna strona Rosyjskiego Związku Piłki Nożnej 
 
 
 Lista meczów na stronie RSSSF 

Rosja
Superpuchar